

Ulisse è una figura della mitologia greca e il protagonista dell’Odissea omerica

Antroponimi
 Ulisse – nome proprio di persona italiano

Astronomia
 Ulisse o Ulysses – sonda spaziale

Cinema
 Ulisse – film del 1954 diretto da Mario Camerini con Kirk Douglas
 Ulysse – film cortometraggio documentario del 1982 diretto da Agnès Varda
Ulysses – film di Joseph Strick (1967)

Letteratura
 Ulisse – romanzo di James Joyce
 Ulisse – dramma di François Ponsard
 Ulisse – tragedia di Nicholas Rowe
Ulisse – poesia di Umberto Saba
 Ulisse – componimento poetico di Alfred Tennyson

Mass Media
 Ulisse - Il piacere della scoperta – programma televisivo di Piero ed Alberto Angela
 Ulisse – rivista di bordo mensile della compagnia aerea Alitalia
 Ulisse – rete televisiva della piattaforma Sky Italia

Musica
 Ulisse – musiche di scena di Charles François Gounod
 Ulisse – opera musicale di Reinhardt Keiser
 Ulisse – album della Premiata Forneria Marconi del 1997
 Ulisse – singolo di Lowlow del 2016